Barxela puede referirse a:

Barxela (Maceda), lugar de la parroquia de Vilardecás, concello de Maceda.
Barxela (Petín), lugar de la parroquia de Santa María de Mones, concello de Petín.
A Barxela (Castro de Rey), lugar de la parroquia de Outeiro, concello de Castro de Rey.
A Barxela (Monforte de Lemos), lugar de la parroquia de Piñeira, concello de Monforte de Lemos.
A Barxela (Nogueira de Ramuín), lugar de la parroquia de A Carballeira, concello de Nogueira de Ramuín.
A Barxela (Puenteareas), lugar de la parroquia de Ribadetea, concello de Puenteareas.